Осмийалюминий — бинарное неорганическое соединение
осмия и алюминия
с формулой AlOs,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ в высоком вакууме :

Физические свойства 
Осмийалюминий образует кристаллы цвета «медно-золотого-жёлтого»,
кубической сингонии,
пространственная группа P mm,
параметры ячейки a = 0,3005 нм, Z = 1,
структура типа хлорида цезия CsCl
.

Примечания 

осмия